Leca bezeichnet:
 Leca (Adelsgeschlecht), korsische Adelsfamilie
 Leca (Italien), Ort in der Gemeinde Albenga

Leca ist der Nachname von:
 Bonaventure Leca (1887–1973), französischer Politiker
 Dumenicu Leca (1702–1771), auch: Circinellu, korsischer Geistlicher und Unabhängigkeitskämpfer
 Grégory Leca (* 1980), französischer Fußballspieler
 Jean Leca (* 1935), französischer Rechts- und Politikwissenschaftler
 Jean-Louis Leca (* 1985), französischer Fußballspieler
 Ricangel Emilio de Leca (* 1981), arubaischer Fußballschiedsrichter

LECA steht als Abkürzung für:
 Last eukaryotic common ancestor, den letzten gemeinsamen Vorfahr aller Organismen mit komplexen Zellen, siehe Eukaryoten – Entwicklungsgeschichte

siehe auch:
 Leça
 Lecca
 Leka
 Lekka